Toporok () – nazwa hydronimu i toponimów w Rosji

 Toporok – rzeka w dorzeczu Angary (obwód irkucki)

 Toporok – osiedle przy stacji w obwodzie irkuckim
 Toporok – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Toporok – osiedle typu wiejskiego w obwodzie nowogrodzkim
 Toporok – wieś w obwodzie twerskim

Zobacz także 
 Topor – nazwisko

Strony ujednoznaczniające